EOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elorza (Venezuela)